Il singolare del Stella Artois Championships 2005 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Andy Roddick era il detentore del titolo e ha vinto in finale 7–6 (9–7), 7–6 (7–4) contro Ivo Karlović.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Stella Artois Championships 2005
ATP Tour 2005